Genco –  studio di animazione giapponese

Persone 
 Giacinto Genco (1901-1997) – ingegnere, insegnante e politico italiano. 
 Giuseppe Genco Russo (1893-1976) – mafioso italiano, legato a Cosa Nostra.
 Mario Genco (n. 1939) – giornalista e scrittore italiano.
 Genco Gulan (n. 1969) – artista turco

 Genco Abbandando – personaggio immaginario del romanzo Il padrino.

Pagine correlate 
Genk